Bolger ist der Familienname folgender Personen:

 Dermot Bolger (* 1959), irischer Schriftsteller, Herausgeber und Verleger
 Emma Bolger (* 1996), irische Schauspielerin
 Friedrich Bolger (1915–1988), russischer Übersetzer, Publizist und Lyriker deutscher Abstammung 
 Jim Bolger (* 1935), Premierminister von Neuseeland
 John A. Bolger Jr., Tonmeister
 Jordan Bolger (* 1994), britischer Filmschauspieler
 Kevin Bolger (* 1993), US-amerikanischer Skilangläufer
 Nicola Bolger (* 1993), australische Fußballspielerin
 Pat Bolger (* 1948), kanadischer Ringer
 Ray Bolger (1904–1987), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Sarah Bolger (* 1991), irische Schauspielerin
 Tom Bolger (1904–??), australischer Ringer
 William F. Bolger (1923–1989), US-amerikanischer Postmaster General